Příjmení Košek nosí více významných osobností:

 Jan Košek (1884–1927) – český fotbalový útočník
 Jan Košek (hokejista) (1914–1979) – československý hokejista
 Václav Košek (1878–1943) – český a československý odborový předák, politik a meziválečný poslanec ČSL
 Zdeněk Košek (1949–2015) – český malíř, grafik a typograf